Андрей Ива́нович Дми́триев:
 Дмитриев, Андрей Викторович (1941—2013) — советский дипломат, посол.
 Дмитриев, Андрей Викторович (род. 1956) — российский писатель и сценарист, редактор.